Głusk (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Głusk (Mazovië), een plaats in het Poolse district Nowodworski, woiwodschap Mazovië